Сен-Коло́м-де-Лозе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Бордо, 50 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 468,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Колом-де-Лозен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Колом-де-Лозен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна